Die Klass A 1958 war die 20. Saison der höchsten sowjetischen Fußballliga. Sie begann am 23. März und endete am 8. November 1958.

Spartak Moskau gewann mit einem Punkt Vorsprung vor Titelverteidiger Dynamo Moskau zum siebten Mal die sowjetische Fußballmeisterschaft. Der Tabellenletzte stieg ab.

Abschlusstabelle 
||Republik
 || RUS
 || RUS
 || RUS
 || RUS
 || RUS
 || UKR
 || RUS
 || UKR
 || GEO
 || RUS
 || MDA
 || RUS

Kreuztabelle

Weblinks 
 Table of Honor auf soccerlibrary.free.fr
 Sowjet Union 1958 auf rsssf.com
 Meisterschaft 1958 auf footballfacts.ru (russisch)

Einzelnachweise 

Fußballsaison 1958
1958